Горіх () — багатозначне слово, яке може означати:

 Горіх — рід дерев родини Горіхових; плодове дерево цієї родини.
 Горіх — плід цього дерева з їстівним ядром і досить міцною шкаралупою.
 Горіх — рідко, те саме що ліщина

Мовні звороти
 Дістанеться (перепаде, буде) на горіхи (на бублики, на кабачки) — сталий вираз
 Розчистити під горіх — відчитати, сильно вилаяти кого-небудь.

У гірництві 
 Горіх — сорт вугілля

Примітки

Див. також 
 Горішок
 Горох